Mobiel Medisch Team, medisch bijstandsteam met helikopter.
 traumahelikopter (band), Nederlandse rockband.